Aistleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Aistleitner (* 1982), österreichischer Mathematiker und Literat
 Eyjolf Aistleitner (* 1943), Entomologe und Ornithologe
 Joseph Aistleitner (1883–1960), ungarischer Theologe und Orientalist
 Ulrich Aistleitner (* 1970), Entomologe